Торремайор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида.  Занимает площадь 21 км². Население — 1011 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 

 

Муниципалитеты Бадахоса